Нильс Фабиан Хельге фон Кох (, 25 января 1870 — 11 марта 1924) — шведский математик, брат композитора Сигурда фон Коха.

Биография 
Родился в 1870 г. в Стокгольме. В 1887—1892 гг. учился в Стокгольмском институте, по завершении которого стал доктором философии и доцентом. В 1905 г. получил звание профессора математики при Технологическом институте, а в 1910 г. стал членом Шведской Академии наук.

Специалист преимущественно по теории чисел.

В статье «Об одной непрерывной кривой, не имеющей касательных…» (; 1904) впервые описал кривую Коха — один из самых ранних и самых известных примеров фрактала.

Примечания

Ссылки 

Математики Швеции
Учёные по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики в теории чисел
Преподаватели Королевского технологического института
Члены Шведской королевской академии наук